Omega Aquilae pode se referir a:
Omega1 Aquilae
Omega2 Aquilae